

Patronymie

 Åke Dahlqvist (1901-1991) est un directeur de la photographie suédois.
 Alfred Dahlqvist (1914-1983) est un fondeur suédois.
 Lars Dahlqvist (1935-1969), coureur suédois du combiné nordique.
 Maja Dahlqvist (1994-) est une fondeuse suédoise.